Влади́мир Коротков:
 Коротков, Владимир Викторович (род. 1948) — советский теннисист и теннисный тренер.
 Коротков, Владимир Иванович (1934—2016) — советский и российский архитектор и художник-дизайнер.
 Коротков, Владимир Николаевич (род. 1955) — глава Сергиево-Посадского района.
 Коротков, Владимир Петрович (род. 1941) — советский и российский футболист и футбольный тренер.